Ни́на Андре́ева:
 Андреева, Нина Александровна (1938—2020) — советский химик-технолог, публицист и политик.
 Андреева, Нина Митрофановна (1922—2010) — звеньевая колхоза имени Кагановича Больше-Висковского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда. Примечания